Een familie van beeldhouwers, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, in de 17de eeuw

Frans Duquesnoy
Hiëronymus Duquesnoy de Oudere
Hiëronymus Duquesnoy de Jonge